Snap (Windows), een hulpmiddel voor multitasking in Microsoft Windows
 Snap (pakketbeheer)
 HTC Snap, een smartphone
 Snap!, een eurodance- en rap-groep
 Snap (muziekstijl), een subgenre in de hiphop
 Snap (Rosa Linn), een nummer van de Armeense zangeres Rosa Linn uit 2022

Zie ook 
 Snip en Snap, een komisch duo
 ITK-SNAP, software om driedimensionale medische afbeeldingen weer te geven
 Snappers, een vis
 Snap je?, onderdeel van het NTR programma Het Klokhuis